Паскин — фамилия (женская форма: Паскина).
 
 Паскин, Анатолий Петрович (1842—1899) — генерал-майор, участник подавления Польского восстания и русско-турецкой войны.
 Паскин, Жюль (Паскен; 1885—1930) — живописец и график Парижской школы.
 Паскин, Пётр Алексеевич (1798—1853) — русский генерал, участник покорения Кавказа.

 Паскина, Ольга Александровна (род. 1980) — генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа».

См. также 
 Пасхин
 Паскен